Ел Енкахонадо има више значења:

 Ел Енкахонадо (Сан Кристобал де лас Касас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Енкахонадо (Сан Хуан Баутиста Тустепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Енкахонадо (Лас Чоапас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику